Apol est un patronyme pouvant faire référence à:

 Armand Marie Adrien Apol  (1879-1950), peintre et graveur  belge. 
 Louis Apol (1850-1936), peintre néerlandais.

Homonymie de patronyme